Hovstallet kan syfta på:

 Hovstallet – det svenska Kungliga hovstaternas hovstall, se H.M. Konungens hovstall
 Hovstallet, Helgeandsholmen – tidigare byggnader på Helgeandsholmen
 Hovstallet, Väpnargatan – en byggnad på Östermalm i Stockholm
 De Kongelige Stalde – det danska hovstallet
 The Royal Mews Department – svarar för transporter för det brittiska kungahuset

Se även
 Hovstall – ett stall tillhörande ett hov